Лабин може да се односи на:

 Лабин, град у Истарској жупанији, Република Хрватска;
 Лабин (Пргомет), насељено место у саставу општине Пргомет, Сплитско-далматинска жупанија, Република Хрватска;